

Patronyme 

 Andreas Mylius (1649-1702), jurisconsulte allemand ;
 Christlob Mylius (1722-1754), homme de lettres allemand ;
 Ernest Albert Henri de Mylius (1749-1805), général allemand de la Révolution française ;
 Johann Christoph Mylius (1710-1757), écrivain et bibliographe allemand ;
 Johann Daniel Mylius (vers 1583-1642), compositeur pour luth et auteur alchimique ;
 Johann Heinrich Mylius der Jüngere (1710-1733), juriste allemand ;
 Ludvig Mylius-Erichsen (1872-1907), explorateur et ethnologue danois.